Die Abkürzungen M49, M 49 bzw. M-49 bezeichnen unter anderem

 eine elliptische Galaxie, siehe Messier 49
 Neumann M49, Mikrophon 
 ein Standardgewinde zum Aufsatz von Filtern vor Kameraobjektive
 Autópálya M49, Autobahn in Ungarn
 M49 motorway, Autobahn in Großbritannien
 Zastava M49, eine jugoslawische Maschinenpistole

M49